SHF har flere betydninger:
 Super high frequency
 Société de l'histoire de France - et samfund dannet i 1833 til at studere fransk historie.
 Souther-Hillman-Furay Band - et midt-1970'er country-rock band
 Sheffield station - vis stationkode er SHF.
 Skara HF - håndbold klub i Skara, Sverige.
 Sydney Heritage Fleet - et skib preservation organisation i Sydney, Australien.
 IATA kode for Shihezi Huayuan Airport, Kina.